Johann Obermoser ist der Name folgender Personen:

* Johann Obermoser (Politiker) (1894–1981), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Johann Obermoser (Architekt) (* 1954), österreichischer Architekt